Roberto Martínez peut désigner les personnalités suivantes :

 Roberto Martínez Montoliu, (né en 1973), footballeur et entraîneur espagnol ;
 Roberto Martínez Rípodas, (1976-), footballeur espagnol ;
 Roberto Martínez Vera-Tudela, (1967-), footballeur péruvien ;
 Mario Roberto Martínez, (1989-), footballeur hondurien ;
 Roberto Juan Martínez, (1946-), footballeur hispano-argentin.